Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  C.

C